Koot ist der Nachname folgender Personen:

 Aniek van Koot (* 1990), niederländische Rollstuhltennisspielerin
 Hans Koot (* 1951), niederländischer Radrennfahrer
 Hendrik Koot (1898–1941), niederländischer Kollaborateur
 Henri Koot (1883–1959), niederländischer General und Kryptoanalytiker